

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 4 podstawowe
 Pawłówka – część miasta Piotrków Trybunalski
 Pawłówka – część wsi Nieledew w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Trzeszczany 
 Pawłówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rachanie 
 Pawłówka – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rachanie 
 Pawłówka – część wsi Sławęcin w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów 
 Pawłówka – część wsi Wola Załężna w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno 
 Pawłówka – część wsi Ptaszkowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów 
 Pawłówka – część wsi Białka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański 
 Pawłówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów 
 Pawłówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol

Administracja 
 Pawłówka – dawna gmina wiejska

Białoruś 
 Pawłówka – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze
 Pawłowka – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.

Ukraina 
Miejscowości o ukraińskiej nazwie Павлівка 
 Pawłówka – wieś w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego
 Pawłówka – wieś w Rejonie lipowieckim w obwodzie winnickim

Cieki 
Cieki w Polsce
 Pawłówka – struga, dopływ Kanału Rzeszotarskiego
 Pawłówka – struga, dopływ Pszczynki
 Pawłówka, w dolnym biegu Gremzdówka – struga, dopływ Czarnej Hańczy

Zobacz też 
 Nowa Pawłówka, Stara Pawłówka
 Pawłów